Сапатера — острів у Нікарагуа.
 Сапатера — вулкан на однойменному острові в Нікарагуа.